Schodnja (plaats), een voormalige stad in de Russische oblast Moskou
 Schodnja (rivier), een rivier in de Russische oblast Moskou